Сезон ФК «Реал Мадрид» 2016—2017 - 113-й за ліком сезон футбольного клубу Реал Мадрид і його 86-й поспіль сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Охоплює проміжок часу від 1 липня 2016 до 30 червня 2017 року.

Сезон 2016—2017 виявився одним із найуспішніших в історії клубу. Він здобув чотири титул, зокрема дубль - Ла-Ліга і Ліга чемпіонів, чого клубові ніколи раніше не вдавалось.

Гравці

Трансфери

Прийшли 

Загальні витрати:  €30M

Пішли 

 Загальний дохід: €34.5M

Чистий дохід:  €4.5M

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей 
Реал розпочав змагання з 1/16 фіналу.

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Ліга чемпіонів УЄФА 
Мадрид розпочав змагання з групового етапу.

Груповий турнір

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінал

Півфінал

Фінал

Суперкубок УЄФА 
Мадрид здобув право на участь завдяки перемозі в Лізі чемпіонів 2015—2016.

Клубний чемпіонат світу 
Мадрид здобув право на участь завдяки перемозі в Лізі чемпіонів 2015—2016.

Статистика гравців

Статистика гравців 

|}

Голи 

1 Враховуючи суперкубок УЄФА 2016 і клубний чемпіонат світу з футболу 2016.

«Сухі» матчі 

1 Враховуючи суперкубок УЄФА 2016 і клубний чемпіонат світу з футболу 2016.

Дисциплінарні покарання 

1 Враховуючи суперкубок УЄФА 2016 і клубний чемпіонат світу з футболу 2016.

Примітки

Посилання 

Сезони ФК «Реал Мадрид»
Real Madrid